La Escuela de Arquitectura pertenece a la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Costa Rica.

Historia 
Con la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, se crea también la Escuela de Ingeniería. Con un Plan de Estudios diversificado con tres énfasis: Ingeniería Civil, Ingeniería Electro-Mecánica y Arquitectura. Durante un gran lapso de tiempo se inscribieron solamente estudiantes en Ingeniería Civil. En los años sesenta, se gestan las carreras de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Química e Industrial. Para la década de los setenta, surgieron las carreras de ARQUITECTURA (con una propuesta diferente a la del año 1940), la de Ciencias de la Computación e Informática, la de Ingeniería Agrícola y la de Topografía, que en suma configuran lo que es hoy la Facultad de Ingeniería. 

Para el año 1950, con el esfuerzo de un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se empezaron gestiones para crear la Carrera de Arquitectura. Luego de más de una década de trámites y procesos, en 1968 se formaliza la solicitud y el Consejo Universitario aprueba oficialmente en la sesión 1673 del 2 de diciembre de 1968, la creación de la Carrera de Arquitectura.

La Escuela se creó en 1971 y Rafael Ángel García junto a Jorge Bertheau y Edgar Brenes, que habían sido becados en Inglaterra en docencia de la arquitectura, implantaron un programa innovador, basado en el enfoque de que el objeto arquitectónico no es ni el objetivo en sí mismo ni se forja por separado, sino que nace y se orienta en su contexto, además de que su aprendizaje debía ser integrando todas las disciplinas relacionadas en proyectos concretos en comunidades reales. Sus logros pedagógicos siguen calando la visión del urbanismo como un sistema holístico que aprovecha las sinergias, dando prioridad a un profundo sentido crítico.

Inició labores administrativas en octubre de 1971 y docentes regulares en 1972, generando la primera graduación fue en 1977, siendo la primera y única escuela de arquitectura de Costa Rica por muchos años más.

El primer Director de la Escuela fue Rafael Ángel García, que ejerció el cargo de 1971 a 1979. 

Rafael Ángel García Picado (Paraíso, 30 de julio de 1928), conocido como "Felo" García, es un pintor, arquitecto y exjugador de fútbol costarricense. Se le considera uno de los fundadores de la pintura abstracta en Costa Rica. Por su obra, se le otorgó el Premio Nacional de Cultura Magón en el año 2008. Con su impulso se creó en 1963 la Dirección General de Artes y Letras, de la que fue primer director. En el año 2014, fue condecorado con mayor galardón que otorga el país en la materia: el Premio Nacional de Arquitectura de Costa Rica, por su trayectoria profesional y académica, simbolizada por una la Estatuilla “Obelisco Phy ” del escultor Ibo Bonilla.
 
El primer arquitecto graduado de la Escuela es Ibo Bonilla, 1972 a 1977, de acuerdo al criterio del Consejo Universitario, que el acto académico es que lo define, con la fecha de entrega de la tesis de grado.

Ibo Bonilla Oconitrillo (Sarchí, 23 de enero de 1951) es arquitecto, escultor, matemático, geobiólogo, docente, auditor de calidad, consultor experto Reset-Inteco, MBA y prolífico conferencista internacional. Es conocido sobre todo por la creación de numerosos edificios bioclimáticos, infraestructura en áreas silvestres protegidas, sus esculturas monumentales,las más altas del país y sus polémicas propuestas matemáticas. En el 2018 recibió el premio que otorga la Cámara Costarricense de la Construcción a la Trayectoria Profesional de Ingenieros y Arquitectos que han contribuido sustancialmente a la Construcción Sostenible, a través de múltiples proyectos, investigación, conferencias y docencia.

Docentes Eméritos 
Docente emérito:  "Ésta es una condición que la Universidad tiene dispuesta para brindar reconocimiento a la trayectoria académica, de docentes en jubilación que prestaron servicios de reconocido valor a la educación y a la cultura. La Asamblea de Escuela es el órgano responsable de realizar esta designación." 

Los profesores que han recibido esta designación al 2019, han sido: 

Rafael Ángel García.
Jorge Bertheau Odio.
Edgar Brenes Montealegre.
Franz Beer Chaverri.
Hernán Jiménez Fonseca.
Nora Brenes Baudrit

La Escuela 

La Escuela de Arquitectura tiene la misión de contribuir a la calidad del entorno del país.  Esto lo realiza, en primer lugar, por medio de la formación de personas profesionales en arquitectura.  Pero además, la universidad tiene un papel, como institución clave en desarrollo de la vida intelectual y cultural del país, en la creación de conciencia sobre las diversas problemáticas y propuestas de desarrollo.  Los recursos que posee la Universidad de Costa Rica en investigación, acción social y divulgación, constituyen medios para la plena participación de la Escuela en el desarrollo tecnológico en los campos de la arquitectura y construcción y en propuestas para el entorno construido y el desarrollo urbano.

Carrera impartida 
Se imparte la carrera de Arquitectura, en el grado de licenciatura. A diferencia de otros centros universitarios, no se ofrece el grado de bachillerato, pues de acuerdo a la legislación laboral de Costa Rica, es menos remunerado que la licenciatura y es considerado poco provechoso en la vida profesional.

Acreditación ACAAI 2015-2019 

Después de concluir satisfactoriamente el período entre 2008 y 2012, en que la carrera estuvo acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), la Asamblea de Escuela tomó la decisión de no solicitar la re-acreditación ante ese organismo¿ e iniciar un proceso de autoestudio con miras a la Acreditación Internacional.

Así, la carrera de Licenciatura en Arquitectura se acreditó con la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), por un período de cuatro años a partir del 1 de mayo de 2015; convirtiéndose en el primer programa de Arquitectura en el país con una acreditación internacional.

Programa académico 
La carrera posee un programa académico para obtener el título de licenciatura  en cinco años, más el tiempo de desarrollo del Trabajo Final de Graduación. El programa está organizado en tres ciclos formativos: Ciclo Básico (primer y segundo año), Ciclo Avanzado (tercer y cuatro año) y Ciclo Profesional (quinto año).

El eje primordial del programa de carrera es el área de diseño. Por ello, se imparten 10 talleres de diseño, en los cuales se enfrenta al estudiante a problemáticas espaciales de diversas índoles: desde una cafetería hasta un condominio vertical.

Complementario al área de diseño, existen el área teórica y el área técnica, además de  cursos complementarios y las humanidades.

Maestrías Profesionales 

Las Maestrías no son parte de la Escuela de Arquitectura, estas son administradas por el Programa de Posgrado en Arquitectura adscrito al Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR. 

 Maestría Profesional en Diseño Urbano: Maestría Profesional en Arquitectura Tropical: La Maestría Profesional en Arquitectura Tropical profundiza en el diseño bioclimático, las técnicas y el análisis conceptual, las técnicas aplicadas en el diseño de edificaciones, la sostenibilidad y uso de técnicas amigables con el ambiente. Además, este Posgrado abre posibilidades en diversos campos, al profesional que proviene de carreras afines a la Arquitectura, Urbanismo, Desarrollo Urbano, Planificación Urbana y Diseño Urbano.

Maestría Profesional en Arquitectura y Construcción: Es­ta Ma­es­trí­a contiene campos de estudios interdisciplinarios de tecnologías de diseño y de la construcción, y acoge a profesionales afines con la Arquitectura y la Ingeniería Civil. El plan de estudios de esta Maestría busca la capacitación de docentes y profesionales en este campo, a fin de incrementar la investigación y la producción del conocimiento científico y tecnológico en este dominio. Además, posibilita la aplicación de los conocimientos para un mejor desempeño profesional. Dentro del programa  se enfatiza el carácter interdisciplinario y el enfoque participativo de los análisis y sus implicaciones en materia de intervención pública y privada.

Maestría Profesional en Paisajismo y Diseño de Sitio: El Programa de la Maestría en Paisajismo y Diseño del Sitio comprende tres ejes, a saber: el diseño, la programación y la planificación; construcción, mantenimiento y preservación de áreas verdes; y por último, producción y manejo de plantas ornamentales. Se orienta a profesionales provenientes de Ingeniería, así como a planificadores físicos y a otros profesionales de áreas afines con la temática.
Maestría Profesional en Vivienda y Equipamiento Social:Esta Maestría abre posibilidades a los profesionales que trabajan en el campo de la vivienda en: entidades estatales, sectoriales, municipales, grupos organizados, empresas privadas, cooperativas, etc.Debido a que el problema de la vivienda debe tratarse de una forma multidisciplinaria, se permite el ingreso de profesionales de diferentes disciplinas a esta Maestría.

Admisión

Primer ingreso a la Universidad de Costa Rica 
Existen varios requisitos: 

 Haber aprobado la secundaria completa, incluyendo los exámenes del Ministerio de Educación de Costa Rica
 Haber realizado el Prueba de Aptitud Académica PAA conocido como examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y haber obtenido, en dicho examen, la puntuación requerida para ingresar a la carrera (varía de año a año)
 Aprobar la Prueba de Habilidad específica para Arquutectura de la Escuela. Ésta se realizó por primera vez en 1999, y tiene como objetivo valorar las habilidades del postulante, con respecto a las características del perfil de ingreso definidos para la carrera.

Las fechas para matricularse en dichas pruebas, son anunciadas por la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Arquitectura en fechas oportunas.

Cada año, unos 650 estudiantes inscritos en la PAA de la universidad, se inscriben en La Prueba de Habilidad. Alrededor de 240 aprueban y pueden concursar, cada año, por uno de los 110 cupos de ingreso Arquitectura. 90 cupos para estudiantes de primer ingreso y 20 para estudiantes de la UCR que desean realizar traslado de carrera.

Traslado 
Se ofrecen aproximadamente 20 plazas disponibles para traslados (esto es, personas matriculadas en otras carreras, que pretenden estudiar Arquitectura). Para optar por una de dichos plazas, hay 3 métodos:

 Nota de Admisión: La población estudiantil que ingresó en años anteriores que participe en el concurso en la modalidad de Nota de Admisión, para el traslado o ingreso a carrera y recinto, debe repetir el PAA (Examen de Admisión), y esta nota se promediará con las notas obtenidas en la UCR. El estudiante se regirá por
los siguientes parámetros en su orden:
a. Una única cuota.
b. Cumplimiento de los requisitos especiales.
c. Capacidad máxima de ingreso definida para
cada una de las carreras.
d. Nota de Admisión de mayor a menor.

 Rendimiento Académico: En el concurso a carrera y recinto en la modalidad de rendimiento académico se considerarán los cursos matriculados (aprobados y reprobados) del último año (I y II ciclo lectivo) no aprobados durante los dos ciclos lectivos consecutivos del último año, en que estuvo matriculado y además deberá cumplir con los requisitos especiales establecidos por algunas unidades académicas. El estudiante deberá aprobar como mínimo (24) veinticuatro créditos y obtener un promedio ponderado mínimo de 8,50 (ocho y medio) en el año lectivo, en la totalidad de los cursos matriculados

 Excelencia Académica: se considerarán los cursos matriculados (aprobados y no aprobados) durante los dos ciclos lectivos consecutivos del último año lectivo (I y II ciclo lectivo) en que estuvo matriculado (promedio ponderado de al menos 9 (nueve), en el año lectivo, con una carga académica igual o mayor a 15 créditos aprobados en cada ciclo lectivo, y cumpla con los requisitos especiales establecidos por algunas Unidades Académicas. 

El traslado interno de carreras posee menos cupos que los destinados a los estudiantes de primer ingreso.

RevistARQUIS 

RevistARQUIS es una publicación semestral, electrónica, editada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, enfocada a la divulgación de investigaciones, crítica y desarrollo, así como avances científicos, tecnológicos y culturales en el campo de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio y disciplinas afines, cuyo fin es fomentar la difusión de trabajos realizados por docentes, estudiantes e investigadores nacionales e internacionales, dirigida principalmente a la comunidad académica y profesional.
 
Un alto porcentaje de los artículos publicados en la RevistARQUIS son trabajos de comunicación científica original, investigación y ensayos. Otros son artículos de revisiones bibliográficas, comunicaciones o relatos de experiencias, proyectos, reseñas y biografías. Se encuentra disponible en dos medios, la página desde un apartado de la web de la escuela y en el portal de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica.

Otras funciones 

La Escuela de Arquitectura también cuenta con un café en su planta baja, la cual es propiedad de la universidad pero es arrendado en concesión (actualmente se encuentra inactiva y es utilizada como espacio para comer, encontrarse y trabajar). Desde que, en el año 2003 la Asociación de Estudiantes (AEDA) invirtió parte de sus recursos y los esfuerzos de los estudiantes y su junta directiva, en construir el muro móvil y las mesas y sillas (con madera obtenida por el director de entonces, Arq. Javier Vargas N), así como la pintura y tratamiento con resina del mobiliario. Es utilizado en ocasiones especiales como asambleas o reuniones y cotidianamente sirve para congregar a los estudiantes y profesores.

Contiguo al café se encuentra la Sala de Exposiciones Bernal Madriz, que funciona como espacio multiuso. En ella se ha desarrollado desde muestras de fotografía y pintura, seminarios internacionales, muestras de trabajos destacados de los estudiantes y conversatorios.

Durante la Semana U, la Escuela también es sede de conciertos, bailes, actividades culturales organizadas por la junta directiva de la Asociación de Estudiantes (AEDA), siempre con el apoyo del estudiantado.

Directores y Directoras 
Rafael Ángel García 1972 - 1979
Nora Brenes 1980 - 1983
José Luis Jiménez 1984 - 1986
Álvaro Morales. 1987 - 1988
Jorge Bertheau 1989 - 1990
Guillermo Salazar Palavicini 1991 -1994
Rafael Agüero 1995 - 1998
Javier Vargas Nieto 1999 - 2002
Daniel Morgan Ball 2003 - 2006
Asdrúbal Segura 2007 - 2010
Olman Hernández Ureña 2011 - 2014
Olman Hernández Ureña 2014 - 2018
Zuhra Sasa Marín 2019 - 2023

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica
 

Arquitectura de Costa Rica
Instituciones de Costa Rica
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica
Escuelas de la Universidad de Costa Rica
Escuelas y facultades de arquitectura en Latinoamérica